Grytsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Grytsjön, sjö i Olofströms kommun, Osby kommun och Älmhults kommun,  (61,7 ha)
Grytsjön (Grimetons socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (15,5 ha)
Grytsjön (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (22,9 ha)
Grytsjön (Döderhults socken, Småland, 635263-151591), sjö i Oskarshamns kommun,  (19,6 ha)
Grytsjön (Döderhults socken, Småland, 635990-153384), sjö i Oskarshamns kommun,  (13,2 ha)
Grytsjön (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Högsby kommun och Nybro kommun,  (23,6 ha)
Grytsjön (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (34,3 ha)
Grytsjön (Markaryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun,  (14 ha)
Grytsjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (13,9 ha)
Grytsjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (24,9 ha)
Grytsjön (Vrå socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (12,6 ha)
Lilla Grytsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (4,4 ha)
Norra Grytsjön, sjö i Älmhults kommun,  (42,2 ha)
Stora Grytsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (9,28 ha)
Grytsjön (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (12,3 ha)
Grytsjön (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (11,7 ha)
Lilla Grytsjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (11,5 ha)
Stora Grytsjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (32,9 ha)
Grytsjön (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun och Laxå kommun,  (1,84 km²)
Grytsjön (Nysunds socken, Närke), sjö i Degerfors kommun,  (23 ha)
Lilla Grytsjön, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (18,4 ha)
Stora Grytsjön, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (33,5 ha)
Grytsjön (Bladåkers socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (16,3 ha)
Grytsjön (Roslags-Bro socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (31,6 ha)
Grytsjön (Malungs socken, Dalarna, 670290-139000), sjö i Malung-Sälens kommun,  (16,4 ha)
Grytsjön (Malungs socken, Dalarna, 671613-137806), sjö i Malung-Sälens kommun,  (17,8 ha)
Grytsjön (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (6,41 ha)
Grytsjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (43,7 ha)
Grytsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (36,3 ha)
Lilla Grytsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (36,9 ha)
Stora Grytsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (2,54 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn